Referat (lat. referre ‚zurücktragen, berichten‘) steht für:
 Referat (Vortrag), Vortrag, auch in rein schriftlicher Form
 Referat (Dokumentation), Zusammenfassung eines Dokuments
 Referat (Organisation), Aufgabenbereich innerhalb einer Organisation
 Referat (ÖH), eigenständiger Aufgabenbereich innerhalb einer der Körperschaften im System der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft
 Aufgabenbereich innerhalb eines Allgemeinen Studierendenausschusses; siehe Allgemeiner Studierendenausschuss#Referate und Referenten

Siehe auch:
 Referendariat
 Referent